Андріївський район — назви кількох ліквідованих районів у республіках колишнього СРСР:
 Андріївський район — район у Запорізькій області УРСР
 Андріївський район — район у Сталінській області УРСР
 Андріївський район — район в Ізюмській окрузі УСРР
 Андріївський район — район в Алма-Атинській області КазРСР
 Андріївський район — район в Алтайському краї РРФСР
 Андріївський район — район в Оренбурзькій області РРФСР
 Андріївський район — район у Смоленській області РРФСР
 Андріївський район — район у Туркменській РСР